Pieve di San Biagio a Bibbiena
Pieve di San Biagio a Lattaia a Roccastrada
Pieve di San Biagio a Talignano, frazione di Sala Baganza